Egziabher ist der Familienname folgender Personen:
 Tewolde Berhan Gebre Egziabher (* 1940), äthiopischer Umweltschützer
 Sebhat Gebre-Egziabher (1936–2012), äthiopischer Journalist und Schriftsteller